In 2022 werd het 118de Campeonato Baiano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Bahia. De competitie werd gespeeld van 15 januari tot 10 april en werd georganiseerd door de FBF. Atlético de Alagoinhas verlengde de titel. Voor het eerst werd Bahia uitgeschakeld in de groepsfase en eindigde geen enkel teal van de hoofdstad Salvador in de top vier.  

 Doce Mel verhuisde dit seizoen naar Cruz das Almas.

Eerste fase

Tweede fase

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Baiano
Baiano